Chorale ist Namensbestandteil von

 Café Chorale, Chor in Costa Rica
 Chorale Roanne Basket, französischer Basketballverein

Siehe auch
 Choral